P80, P-80 ou P.80 peut faire référence à :

Astronautique 
 Moteur P80, un moteur d'étage de fusée Vega.

Domaine militaire 
 Lockheed P-80 Shooting Star, un avion de combat américain.

Médecine 
 Hypothermie du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies.

Photographie 
 Nikon Coolpix P80, un appareil photographique numérique de Nikon.

Sport automobile 
 Ferrari P80/C, une voiture de course du constructeur automobile italien Ferrari ;
 BMW P80, un moteur de formule 1 de BMW Motorsport ;
 WM P80, une voiture de type Sport-prototypes engagée au 24 Heures du Mans.

Télécommunications 
 UIT-T P.80, La norme défini comme « Méthodes d'évaluation subjective de la qualité de transmission » qui a été renumérotée en P.800 en 1996. Elle est couramment appelée « Mean Opinion Score » (MOS en abréviation) ou « Note d'opinion moyenne ».

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres